Települések:
 Béltekhodos (Hodișa), Románia, Szatmár megye
 Hodosfalva (Hodișu) falu, Románia, Kolozs megye
 Hodosmonostora vagy Hodos-Bodrog, Óbodrog egykori neve, Románia, Arad megye
 Jákóhodos (Hodoș), Románia, Bihar megye
 Káptalanhodos (Hodiș), Románia, Bihar megye
 Kishódos község, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmati kistérség
 Krassóhodos (Hodoș) falu, Románia, Temes megye
 Nagyhódos község, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmati kistérség
 Nemeshódos (Vydrany, régebben Hodoš) község, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
 Óbodrog (korábban Hódosmonostor) (Bodrogu Vechi) falu, Románia, Arad megye
 Őrihodos (Hodoš), községközpont, Szlovénia, Mura-vidék régió
 Pusztahodos (Hodișel), Románia, Bihar megye
 Székelyhodos (Hodoşa) községközpont, Románia, Maros megye
 Temeshódos (Hodoş) falu, Románia, Temes megye, Aga község
 Zarándhódos (Hodiș), Románia, Arad megye

 Hódos-puszta, Kadarkút része
 Hodos-puszta, Várgede egykori része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás

Lásd még: Hodosány

Beolvadt település:
 Hodoscsépány, Ózd város településrésze, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Ózdi kistérség

Hegyek és vizek:
 Hódos-hegy, Bükkzsérc határában
 Hódos-ér a Bakony hegységben
 Hódos-patak, Ózdi kistérség
 Hodos-patak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmati kistérség
 Hodos-pataka, Nyárád mellékvize, Maros megye
 Hódos-tó, Kaposvár-Töröcske határában

Keresztnév:
 Hódos, magyar eredetű férfinév